Mühlviertel steht für:

 Mühlviertel, historische Verwaltungseinheit und Landschaft in Oberösterreich
 Landtagswahlkreis Mühlviertel, der weitgehend dem geographischen Mühlviertel entspricht
 Mühlviertel (Gemeinde Sieggraben), Ortsteil der Gemeinde Sieggraben, Bezirk Mattersburg, Burgenland
 Mühlviertel (Gemeinde Gersdorf), Ortsteil der Gemeinde Gersdorf an der Feistritz, Bezirk Weiz, Steiermark

Siehe auch:
 Mühlenviertel